Alleestraße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Villa Heimchen (Hannover)
 Alleestraße 11 (Putbus), siehe Liste der Baudenkmale in Putbus
 mehrerer Einzeldenkmale der Alte Schmelz (St. Ingbert)
 Adressliste unter Liste der Baudenkmäler in St. Ingbert #St. Ingbert